Jim Curry (Shipston-on-Stour, 16 de septiembre de 1940) es un expiloto de motociclismo inglés, que compitió en el Campeonato Mundial de Motociclismo desde 1964 hasta 1973.

Resultados en el Mundial de Velocidad 

Sistema de puntos desde 1969 a 1987:

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Honda en motociclismo
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc